Skupina A byla jednou z šesti skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2020. Do skupiny A byly nalosovány týmy Itálie, Švýcarska, Turecka a Walesu.

Týmy

Tabulka

Zápasy

Turecko – Itálie

Wales – Švýcarsko

Turecko – Wales

Itálie – Švýcarsko

Švýcarsko – Turecko

Itálie – Wales

Odkazy

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020